

Patronymes 

 Agnes Ayres (1898-1940), actrice américaine du cinéma muet ;
 Alice Ayres (1859-1885), domestique anglaise connue pour avoir sauvé trois enfants d'un incendie à Londres ;
 Anne Ayres (1816-1886), religieuse épiscopalienne américaine ;
 David Ayres (1977-), agent de maintenance canadien et premier gardien de but de hockey sur glace ;
 Ed Ayres (1941-), scientifique et militant écologiste américain ;
 Eadric Ayres, connu sous le surnom Eddie Ayres (1967-), animateur de radio australo-britannique et professeur de musique ;
 Gary Ayres (1960-), joueur et entraineur de football australien ;
 Gillian Ayres (1930-2018), peintre britannique ;
 Jeff Ayres (1987-), joueur américain de basket-ball ;
 José Márcio Ayres (1954-2003), mammalogiste brésilien ;
 Leah Ayres (1957-), actrice américaine ;
 Leonard Porter Ayres (1879-1946), statisticien américain ;
 Lew Ayres (1908-1996), acteur américain ;
 Matthias Ayres (1705-1763), philosophe portugais ;
 Pam Ayres (1947-), satiriste britannique ;
 Romeyn B. Ayres (1825-1888), général unioniste lors de la guerre civile américaine ;
 Robert Ayres (1932-) est un physicien et économiste américain spécialiste de la dynamique de la croissance économique ;
 Rosalind Ayres (1946-), actrice britannique ;
 Sydney Ayres (1879-1916), acteur et réalisateur américain ;
 Vernon Ayres (1909-1968), joueur de hockey canadien ;
 Vivian Ayres (1972-), joueuse et entraîneuse péruvienne de football ;
 William Orville Ayres (1817-1887), médecin et ichtyologiste américain.

Toponymes 
 Ayres, ancienne graphie de la ville de Aire-sur-la-Lys, en usage dans le  ;

Homonymes 
 Ayres, manufacturier britannique d'équipements sportifs ;
 L.S. Ayres, grand magasin de l'Indiana ;
 Ayres Corporation, ancien manufacturier aéronautique américain.

Patronyme anglais